Oberndörfer ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Oberndörfer (* 1929), deutscher Politikwissenschaftler

 Ralf Oberndörfer (* 1965), deutscher Jurist, Historiker und Autor, siehe Rob Alef

Siehe auch:
 Oberndorfer
 Oberdorfer